Андреа Баджоли (); () — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».Младший брат профессионального велогонщика Николы Баджоли (род.1995).

Карьера

Достижения 

 2015
 1-й Coppa d'Oro (юниоры)
 2016
 1-й Trophée de la ville de Loano (юниоры)
 6-й Гран-при Рублиланда (юниоры) — Генеральная классификация
 2017
 3-й Велогонка Мира U-19 (юниоры)
 5-й Giro della Lunigiana (юниоры) — Генеральная классификация
 2018
 1-й  Тоскана - Терра ди чиклисимо  — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этап 3
 2-й Джиро ди Ломбардия U-23
 2-й Льеж — Бастонь — Льеж U-23
 3-й Gran Premio Palio del Recioto
 5-й Giro del Medio Brenta
 2019
 1-й  Ronde de l'Isard d'Ariège — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 2 и 3
 1-й Джиро ди Ломбардия U-23
 1-й Trofeo Città di San Vendemiano
 1-й — Этап 5 Джиро дель Валле-д’Аоста 
 2020
 10-й Классик Суд Ардеш

Примечания

Ссылки 
 Баджоли, Андреа на FirstCycling
 Баджоли, Андреа Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии